Боадман има више значења:
 Боадман (Охајо)
 Боадман (Орегон)
 Боадман (Северна Каролина)